Toupé ist der Familienname folgender Personen:

 David Toupé (* 1977), französischer Badmintonspieler
 Guy Toupé (* 1928), französischer Boxer

Siehe auch:
 Toupet